Kasteel van Teuven
De Draeck en De Sleutel een monument te Hasselt